Ева Бес Оста́рис (; родилась 14 января 1973 года в Сарагосе, Испания) — испанская теннисистка.
 Победительница 33 турниров ITF (6 — в одиночном разряде).
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roalnd Garros-1991).

Общая информация 
Ева — одна из четырёх детей Марии Пилар и Рафаэля Бес. Её трёх братьев зовут Рафаэль, Хорхе и Пабло (последний длительное время выступал в качестве тренера сестры).

Испанка в теннисе с 9 лет. Любимое покрытие — грунт, лучший удар — форхенд. Первый тренер — Габриэль Урпи.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (6)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (45)

Победы (27)

Поражения (18)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 14 января
Родившиеся в Сарагосе
Теннисисты Испании
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек